Název amanitin má několik různých organických látek ze skupiny amatoxinů:
 α-amanitin
 β-amanitin
 γ-amanitin
 δ-amanitin
 ε-amanitin

Amanitin